Монреаль Экспос в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 66 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 3
 Поражений: 2
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 19
 Очков пропущено: 14

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 16
 Поражений: 13
 Процент побед: 55.17
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 137

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 110

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 127

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 106
 Очков пропущено: 103

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 142

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 1
 Очков пропущено: 5

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

МЛБ в сезоне 1995